Maasdorf ist der Name zweier Orte in Deutschland:

 Ortsteil Maasdorf der Stadt Bad Liebenwerda in Brandenburg, siehe Maasdorf (Bad Liebenwerda)
 Ortsteil Maasdorf der Stadt Südliches Anhalt in Sachsen-Anhalt, siehe Maasdorf (Südliches Anhalt)